Königliches Theater steht für:

 Königliches Dramatisches Theater, Stockholm
 Det Kongelige Teater, Kopenhagen
 Königliches Hof- und Nationaltheater, siehe Nationaltheater München
 Königliches Theater am Isartor, München, siehe Isartortheater
 Teatro Real, Opernhaus in Madrid

Siehe auch:
 Theatre Royal